Генинг:

 Генинг, Владимир Фёдорович (1924—1993) — советский археолог, основатель свердловской школы археологов
 Генинг () — польский дворянский герб